Langlade kan syfta på följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Langlade, Gard, kommun, departementet Gard i regionen Occitanien,

Saint-Pierre och Miquelon 

 Langlade, Saint-Pierre och Miquelon, ö,